Eoarctops vanderbyli — вид синапсид из подотряда горгонопсов (Gorgonopsia). Описан из пласта Tapinocephalus среднепермских отложений в Карру (Южная Африка). На верхней челюсти 4 или 5 резцов, пара клыков и по 3 пары заклыковых зубов. Длина черепа 13 см, общая длина 50 см. Морда короткая и округлая.

Примечания 

Горгонопсы
Синапсиды пермского периода